św. Honorat z Arles (ok. 350-429 lub 430) – biskup, zakonnik
 św. Honorat z Marsylii (zm. po 492) – biskup, Ojciec Kościoła
 św. Honorat z Mediolanu (zm. ok. 570) – biskup Mediolanu. 

Zobacz też:
 Błogosławiony Honorat